Херсонский речной порт — это крупный транспортный узел, где осуществляется взаимодействие речного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Это единственный устьевой речной порт Днепра с круглогодичной навигацией.

Порт находится вне шлюзов гидростанций Днепровского каскада, чем привлекает грузовладельцев.

Географическое положение 
Херсонский речной порт расположен в устье реки Днепр, в 28 км от Днепро-Бугского лимана, на правом берегу реки Кошевая.

История 

Херсонский речной порт возник вместе с городом. Сначала с верховий Днепра сюда приходили первые грузы для тех, кто строил крепость и верфь. В 1802 году Херсон стал уездным городом Николаевской губернии, а в 1803 году — административным центром Херсонской губернии Российской империи, что способствовало развитию города и порта.

В 1860-х годах Херсон был складочным местом для товаров, отправляемых на другие речные пристани по Днепру, но с развитием железнодорожной сети, обошедшей город, с ухудшением судоходства через Днепровские пороги и с закрытием местной таможни к началу XX века значение речного порта упало. Только с 1900—1902 гг. началось переоборудование порта, с углублением до  днепровских гирл. 

Значение Херсона как транспортного узла значительно повысилось после строительства железнодорожной линии Херсон — Мерефа в 1907 году.

После начала первой мировой войны и вступления в неё Османской империи Чёрное море стало театром боевых действий и грузооборот порта уменьшился. В дальнейшем, порт пострадал в ходе гражданской войны и иностранной военной интервенции, но в 1920е - 1930е годы был восстановлен, расширен и реконструирован. Здесь были построены новые склады и склады.

Строительство Днепровской ГЭС и шлюзование на Днепре существенно повысило значение Херсонского речного порта, особенно после создания непрерывного водного сообщения от Херсона до верховьев Днепра (по которому в 1933 году прошли первые пароходы).

В ходе боевых действий Великой Отечественной войны и немецкой оккупации города (19 августа 1941 — 13 марта 1943) речной порт пострадал, но в дальнейшем был восстановлен.

В 1946 году Херсонская речная пристань получила статус Херсонского речного порта.

В 1955 году грузооборот порта в 4,6 раз превысил уровень 1913 года. Уже к началу 1957 года порт был оборудован портальными и плавучими кранами, автопогрузчиками,транспортёрами и самоходными тележками, в результате практически все погрузочно-разгрузочные работы здесь были механизированы.

В целом, в советское время речной порт входил в число крупнейших предприятий города.

После провозглашения независимости Украины порт был преобразован в открытое акционерное общество.

В августе 1997 года порт был включён в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В августе 1999 года был введён в эксплуатацию новый склад для зерновых грузов. Предусмотрено удлинение причальной линии и расширение складского хозяйства. Для этой цели идёт переоборудование двух затонов, что позволит переваливать дополнительные экспортные грузы.

Современное состояние 

В настоящее время порт производит перевалку внешнеторговых и транзитных грузов различной номенклатуры и принимает под обработку морские суда с осадкой до 4 м, а также суда типа «река — море» — направление перевозок в порты Чёрного и Средиземного морей. На причалах длиной около 1 км находится 10 портальных кранов грузоподъёмностью от 5 до 20 тонн, 4 плавучих крана (два 5-тонных и два 16-тонных). Порт имеет практику рейдовой погрузки судов с осадкой до 7,6 м.

На территории порта расположен крытый склад, способный накапливать до двух судовых партий для каждого грузовладельца. Номенклатура грузов разработана: лес, металл, кокс, уголь, металлолом, минеральные удобрения. Порт располагает всеми возможностями для комплексного обслуживания флота. Порт имеет самоходное судно водолей грузоподъёмностью 800 тонн для круглосуточной бункеровки пресной воды.

Адрес Херсонского речного порта (АСК «Укрречфлот») 
Одесская пл. 6, Херсон, 73025, Украина.

Общая информация 
Минимальная ширина по реке Кошевой в районе причальных стенок речного порта — 150 м. Глубина на фарватере — 4,4-5 м на 3-7-м. причалах и 7,8 м на 1-м причале. Направление преимущественных течений — с востока на запад. В речном порту руководствуются «Обязательными постановлениями по Херсонскому морскому торговому порту».
Лоцманское обеспечение осуществляется лоцманами ГП «Дельта-лоцман».
Суда, приходящие в речной порт и ожидающие постановки к причалу, стоят на Верхнем рейде. На Верхнем рейде допустима осадка судов в грузу — до 7,8 м.
Порт осуществляет услуги по заявкам: снятие льяльных, фекальных вод, сухого мусора; бункеровка питьевой водой, буксирное обеспечение; предоставление причалов для отстоя судов и др.

Специализация 
Порт переваливает навалочные и генеральные грузы: прокат чёрных металлов, лес, бокситы, металлолом, уголь, кокс.
Кроме традиционного для порта леса, в последнее время возрождается экспортный грузопоток металлолома. Металлолом чаще всего поставляется в Турцию и Италию. Ещё один традиционный для порта экспортный грузопоток — металлопрокат производства комбината «Запорожсталь».
На экспорт также перерабатывается 33-35 тыс. т. в месяц минеральных удобрений (российские селитра, нитроамофос, карбамид). Поставки осуществляются в страны Африки, Грецию.
Из импортных товаров в порт приходят стройматериалы из Турции.
Транзит составляют глина и свинец.
Объём пассажирских перевозок на туристических и местных линиях до 1,2 млн. пассажиров в год.

Портовые мощности 
В порту 7 причалов общей длиной 950 м. Порт имеет возможность погрузки судов с осадкой до 7,8 м у причалов № 1-2 и до 5 м на причалах № 3-7.
Комплекс по переработке минеральных удобрений введён в эксплуатацию в 1999 г. Расположен на причале № 2. Предназначен для приёма и отправки минеральных гранулированных удобрений, как фасованных, так и навалом.
Погрузка судов осуществляется как у причала, так и на рейде. У причала можно обрабатывать одно судно. Имеются машины для фасовки удобрений в мешки. Мощность комплекса — до 30 тыс. т. в месяц. Перерабатывающая способность: при фасовке — 800 т/сут., при погрузке на суда — до 1500 т/сут. Комплекс позволяет единовременно хранить до 15 тыс. т грузов и обрабатывать 12 вагонов в сутки.
В порту имеется речной вокзал.
Принимаются речные пассажирские суда пассажировместимостью до 700 человек.
Пассажирские перевозки (в основном на местных линиях) осуществляются с 18 марта по 10 ноября. В этот период в среднем бывает до 20 судозаходов в день.
Имеется 8 причалов длиной по 60 м. Глубина у причальных стенок — 4 м. На 14 пассажирских линиях работает 13 судов.
Общая площадь открытых складов — 9500 м2, крытых — 2500 м2.

Примечания

Литература 
 Херсон за 50 років Радянської влади. Одеса, 1966.

Ссылки 
 Сайт порта
 расписание

Появились в 1778 году на Украине
Речные порты Украины
Транспорт Херсона
Предприятия Херсона